Madridejos (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
Madridejos (Toledo), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo